Епархия Жольета () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Жольет, Канада. Епархия Жольета входит в архиепархию Монреаля. Кафедральным собором епархии Жольета является собор святого Карла Борромео в городе Борромео.

История 
27 января 1904 года Святой Престол учредил епархию Жольета, выделив её из архиепархии Монреаля. 

31 мая 2007 года епархия Жольета была расширена за счёт территории, ранее принадлежащей епархии Эймоса.

Ординарии епархии 
 епископ Joseph Alfred Archambault (27.06.1904 — 25.04.1913);
 епископ Joseph-Guillaume-Laurent Forbes (6.08.1913 — 29.01.1928);
 епископ Joseph Arthur Papineau (15.06.1928 — 3.01.1968);
 епископ René Audet (3.01.1968 — 31.10.1990);
 епископ Gilles Lussier (7.09.1991 — 8.09.2015);
 епископ Раймон Пуассон (8.09.2015 - настоящее время)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Примечания

Ссылки 
  Информация

Католические епархии Канады